Кубок шейха Яссіма 2017  — 39-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 вересня 2017 року між чемпіоном Катару клубом Ад-Духаїль та володарем кубка Еміра Катару клубом Ас-Садд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2017
Катар
Вересень 2017
2017 у катарському спорті